Сяо Цуйцзюань (род. 19 апреля 1986 года, Фучжоу, Фуцзянь, Китай) — китайская пауэрлифтерша-паралимпийка. Чемпион летних Паралимпийских игр 2008 в Пекине. Серебряный призёр летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Бронзовый призёр летних Паралимпийских игр 2004 в Афинах, летних Паралимпийских игр 2012 в Лондоне, летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро.

Спортивные результаты

Примечания 

Пауэрлифтеры Китая
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2004 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2004 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2008 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2012 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2016 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2020 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2020 года